Semierycina nitida är en musselart som först beskrevs av Turton 1822.  Semierycina nitida ingår i släktet Semierycina och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
nitida